

Красний Ключ — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Красний Ключ — присілок, Мішкинський район, Башкортостан
 Красний Ключ — село, Нурімановський район, Башкортостан
 Красний Ключ — присілок, Сернурський район, Марій Ел